Münstertal kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Val Müstair – en väst-östlig dal i de Rätiska alperna,

Tyskland 

 Münstertal/Schwarzwald – en kommun i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Freiburg Region,